Фри́дланд () — община в районе Гёттинген на южной окраине Земли Нижняя Саксония в Германии.

Административное деление общины 

К общине Фридланд относятся 14 населённых пунктов ():

Посёлок Фридланд 

Первое документальное упоминание поселения как Фределанд () датируется 1285 годом. Во времена Тридцатилетней войны посёлок был разрушен. В 1743 г. руины были расчищены и были построены новые здания.

После Второй мировой войны посёлок получил известность (в том числе и за пределами Германии) благодаря своему переходному лагерю с одноимённым названием, который сначала использовался для приёма немцев из бывших немецких восточных областей и Судетской области. Лагерь Фридланд был построен британскими оккупационными войсками на земле экономических исследовательских лабораторий Университета Гёттингена и 20 сентября 1945 года начал свою работу.

В послевоенные годы в лагерь были также приняты сотни тысяч военнопленных из Советского Союза, которым в лагере помогали восстанавливать документы, предоставляли место в бараке, искали родственников и т. п. В 1957 году было учреждено общество Помощь Фридланда (), целью которого была помощь людям при новой интеграции в общество. Позднее Фридланд стал использоваться как лагерь для размещения беглецов из ГДР, а затем — как приёмный лагерь для поздних переселенцев из стран бывшего СССР и Восточной Европы.

Ежегодно Лагерь Фридланд, Памятник жертвам () и Статуя репатриантам () перед церковью Святого Норберта () притягивают много туристов.

В посёлке хорошо развита инфраструктура: начальная школа, два детских сада, различные медицинские учреждения.

Ссылки 

 Официальный сайт общины Фридланд 
 
 Необычный музей во Фридланде

Примечания 

Нижняя Саксония
Общины Германии